Die maltesische Fußballmeisterschaft der Frauen wird seit der Saison 1995/96 ausgetragen.

Meister 
Liste der bisherigen Titelträger:

Statistik:

Rekorde:
 Meiste Titel: Paola Hibernians FC (12 Titel)
 Meiste Titel in Folge: Paola Hibernians FC (8 Titel, 1999–2006)

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Malta
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften